Teniente corrupto puede referirse a:

 Teniente corrupto, película estadounidense de 1992 dirigida por Abel Ferrara.

 Teniente corrupto, película estadounidense de 2009 dirigida por Werner Herzog.